Lanzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Lanzetti († um 1800), italienischer Komponist und Cellist der Klassik
 Giacomo Lanzetti (* 1942), Bischof von Alba
 Salvatore Lanzetti (* um 1710; † um 1780), italienischer Cellist und Komponist des Spätbarock und der Vorklassik